Gänsemarkt (Hamburg), een plein in Hamburg
Gänsemarkt (metrostation), een station van de Hamburgse metro